Toupet est un nom commun, un nom de famille et un personnage de fiction.

Comme nom commun, un toupet est une petite touffe de cheveux, de crin, de poil. Au sens figuré, c'est un coup d'insolence, d'audace, ou de culot. En zoologie, c'est une espèce de papillon de nuit.

Nom de famille 

 Armand Toupet (1919-2006), écrivain français.
 Edmond Toupet des Vignes (1816-1882), homme politique français, député, sénateur.
 Georges Toupet (1918-2007), résistant français.
 Tim Toupet (né en 1971), chanteur de schlager allemand.

Fiction 
Toupet est une série de bande dessinée humoristique créée en 1965 par Christian Godard.